Kikafu bezeichnet:

 Kikafu (Berg), einen Berg in Tansania
 Kikafu (Fluss), einen Fluss in Tansania